Witz steht für:

 Witz, ein humoristischer Text
 Gewitztheit, siehe Witz #Witz und Gewitztheit
 -witz, ein eingedeutschtes slawisches Suffix in Orts- und Familiennamen
 der historische deutsche Name von Fêche-l’Église, Gemeinde im Territoire de Belfort in Frankreich

Witz ist der Familienname folgender Personen:
 Chaim Witz, Geburtsname von Gene Simmons (* 1949), US-amerikanischer Rockbassist
 Claude Witz (* 1949), französischer Rechtswissenschaftler 
 Emanuel Witz (1717–1797), Schweizer Maler
 Friedrich Witz (1894–1984), Schweizer Journalist und Verleger
 Friedrich August Witz (1806–1880), deutscher Theaterschauspieler
 Heinrich Witz (1924–1997), deutscher Maler
 Konrad Witz (um 1400–um 1446), oberdeutscher Maler
 Laurent Witz (* 1975), französischer Animator
 Martin Witz (* 1956), Schweizer Regisseur und Drehbuchautor
 Michael Witz der Jüngere (um 1505/10–1588), österreichischer Plattner

Siehe auch:

 Vitz
 Wits
 Wiz
 Zitzewitz (Begriffsklärung)
 Witzig